Varensell steht für:
 Varensell, Ortsteil von Rietberg, Nordrhein-Westfalen
 Varensell (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Abtei Varensell, Benediktinerinnenkloster
 Dietrich von Varensell († 1512), Domherr zu Paderborn